Борис Исаакович Зейдман (, , Российская империя — , , Узбекская ССР, СССР) — советский композитор и музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1956) и Узбекской ССР (1964). Народный артист Узбекской ССР (1978).

Биография 
Родился в семье студента Санкт-Петербургской консерватории Исаака Яковлевича Зейдмана (1871—1942) и Раисы Мироновны Зейдман (в девичестве Брусиловской, 1877—1942). Двоюродный брат — писатель Михаил Эммануилович Козаков.

Окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции М. О. Штейнберга (1931), в 1936 году под его же руководством окончил аспирантуру. Преподавал теоретические дисциплины в музыкальных училищах Саратова и Ленинграда. В 1936—1939 годах также преподавал композицию и инструментовку в Ленинградской консерватории.

В 1939—1957 годах работал в Азербайджане. Преподавал в Бакинской консерватории, с 1949 года профессор. С 1944 года заместитель председателя, затем в 1949—1953 годах ответственный секретарь правления Союза композиторов АзССР. Автор статей, посвящённых творчеству азербайджанских композиторов. Среди бакинских учеников Зейдмана, в частности, Фикрет Амиров и Мурад Кажлаев.

В дальнейшем работал в Узбекистане, с 1957 года профессор Ташкентской консерватории.

Скончался 1 января 1982 года, похоронен на Боткинском кладбище Ташкента.

Семья 
 Сестра — Эсфирь Исааковна Берлинер, была замужем за литературоведом Григорием Осиповичем Берлинером (1899—1943).
 Дядя — Марк Миронович (Мордух Меерович) Брусиловский (1879—1932), социал-демократ (меньшевик), неоднократно подвергался арестам и высылкам, в советское время работал бухгалтером.
 Жена — Эсфирь Исааковна Зейдман (урождённая Шимель, 1904—1998).

Сочинения 

 оперы:
 1941 — «Гнев народный» (совм. с А. Бадалбейли, Баку),
 1945 — «Маскарад» (по М. Лермонтову, Баку),
 1949 — «Горе от ума» (по А. Грибоедову, Баку),
 1955 — «Сын полка» (по В. Катаеву, Баку),
 1958 — «Зайнаб и Омон» (совм. с Т. Садыковым, Ю. Раджаби и Д. Закировым, Ташкент),
 1968 — «Двенадцатая ночь» (по В. Шекспиру, Ташкент),
 1970 — «Русские люди» (по К. Симонову, Ташкент);

 балеты:
 1957 — «Золотой ключик» (по А. Толстому, Баку),
 1962 — «Человек, который смеётся» (по В. Гюго, Ташкент),
 1965 — «Сорока-воровка»,
 1967 — «Дракон и солнце» (Самарканд);
 1942 — музыкальная комедия — «Швейк на германской службе»,
 1959 — «Ферганский рассказ» (совместно с Т. Джалиловым, Ташкент),
 1964 — «Сын женится» (совместно с Ю. Раджаби и С. Юдаковым, Ташкент);

 для оркестра:
 1941 — драматическая симфония «Хосров и Ширин»,

 симфонии:
 1966 — «Песни борьбы»
 1971 — «Дни весны» — для струнного оркестра,

 увертюры на азербайджанские народные темы
 1949 — увертюра,
 1950 — увертюра
 1951 — увертюра

 1954 — Рапсодия;

 концерты:
 1963 — концерт;
 1970 — концерта;

 концерты с оркестром:
 1931 — концерт для фортепиано,
 1935 — концерт для фортепиано,
 1968 — для скрипки,
 1938 — концерт для альта,
 1964 — концерт для альта,
 1938 — концерт для фагота,
 1949 — концерт для виолончели;

 струнные квартерты:
 1945 — квартет;
 1963 — квартет;
 1971 — квартет;
 1965 — фортепианный квинтет,

 для фортепиано:
 1946 — соната,

 сонатины:
 1970 — сонатина,
 1971 — сонатина,

 1945 — 24 детские пьесы;

 для голоса и фортепиано:
 романсы;
 хоры,
 музыка для театра и кино.

Ученики 
 Кабаков, Абрам Борисович

Награды и премии 
 орден «Знак Почёта» (18.03.1959)
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (28.12.1956)
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1964)
 Народный артист Узбекской ССР (1978)
 Государственная премия Узбекской ССР (1959)

Примечания

Ссылки 
 Борис Зейдман на сайте «Наш Баку»

Композиторы СССР
Композиторы Узбекистана
Композиторы Азербайджана
Академические музыканты Узбекистана
Академические музыканты Азербайджана
Народные артисты Узбекской ССР
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Лауреаты Государственной премии Узбекской ССР
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Оперные композиторы
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента